La Primera División 1966 è stata la trentaseiesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la trentaseiesima ed ultima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1966 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1966
Campionato argentino di calcio